Басань (зооботанічний комплекс)

 Басань (Пологівський район);
 Нова Басань — село у Бобровицькому районі Чернігівської області;
 Стара Басань — село у Бобровицькому районі Чернігівської області.